«24 часа из жизни женщины» — название нескольких экранизаций одноименной новеллы Стефана Цвейга:
 «24 часа из жизни женщины» (24 Stunden aus dem Leben einer Frau) — фильм Роберта Ланда с Хенни Портен в главной роли (Германия, )
 «24 часа из жизни женщины» (Veinticuatro horas en la vida de una mujer) — фильм Карлоса Ф. Боркоске с Амелией Бенсе в главной роли (Аргентина, )
 «24 часа из жизни женщины» (24 Hours of a Woman’s Life) — фильм Виктора Сэвилла с Мерл Оберон в главной роли (Великобритания, )
 «24 часа из жизни женщины» — телефильм Сильвио Наридзано с Ингрид Бергман в главной роли (США — Великобритания, ).
 «24 часа из жизни женщины» — фильм Доминика Делуша с Даниэль Дарьё в главной роли (Франция—Германия, ).
 «24 часа из жизни женщины» — фильм Нэнси Савока с Рози Перес в главной роли (США, 1999).
 «24 часа из жизни женщины» — фильм Лорана Буника с Аньес Жауи в главной роли (Германия—Франция—Великобритания, ).